Грузия, как независимое государство, впервые выступила на зимней Олимпиаде 1994 года в Лиллехамере и с тех пор принимала участие во всех Играх. На летних Олимпийских играх 1992 года грузинские спортсмены входили в состав Объединённой команды, а ранее, с 1952 года выступали под флагом СССР.

Грузинский национальный олимпийский комитет основан в 1989 году, а признан Международным олимпийским комитетом в 1993.

Всего, за время выступления в качестве независимой команды, спортсмены Грузии завоевали 32 олимпийские медали, из которых 8 золотых, 7 серебряных и остальные 17 бронзовые. Все медали завоёваны на летних Олимпиадах.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Знаменосцы 
 Список знаменосцев Грузии на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Грузия на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Грузии